Tyndall – comune statunitense nello Stato del Dakota del Sud
22694 Tyndall – asteroide della fascia principale
John Tyndall – fisico irlandese
Effetto Tyndall – fenomeno di dispersione della luce dovuto alla presenza di particelle 
Pic Tyndall – elevazione delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine
Tyndall Air Force Base – base militare dell'USAF